{{Ficha de noble
|nombre = Adán Jorge
|epígrafe = 
|nombre completo =  (en polaco) Adam Jerzy 
|coronación = 
|otros títulos = 
|imagen = Prince Czartoryski by Nadar.jpg
|fecha de nacimiento = 
|lugar de nacimiento = Varsovia, República de las Dos Naciones
|fecha de defunción =  (91 años)
|lugar de defunción = Montfermeil, Francia
|lugar de entierro = Cimetière des Champeaux de Montmorency
|consorte = Princesa Anna Zofia Sapieha
|descendencia = Ver matrimonio y descendencia
|casa real = Czartoryski
|padre = Adán Casimiro, príncipe Czartoryski
|madre = Condesa Izabela von Fleming
|escudo = POL COA Czartoryski.svg
|título = Príncipe Czartoryski
|}}
El príncipe Adam Jerzy Czartoryski (en español: Adán Jorge Czartoryski; 14 de enero de 1770 - 15 de julio de 1861) fue un miembro de la casa Czartoryski, descendiente de la familia reinante del Gran Ducado de Lituania, hombre de estado y autor polaco, hijo del príncipe Adam Kazimierz Czartoryski e Izabela Fleming (aunque también se ha dicho que fue fruto de su relación amorosa con el embajador ruso de Polonia Nikolái Repnín).The Grand Strategy of the Russian Empire, 1650-1831 - Books Google (en inglés) Era conocido en Rusia como Ministro Imperial de Asuntos Exteriores y se decía que había sido amante de Luisa de Baden (Isabel Alekséievna), consorte de Alejandro I de Rusia.

El príncipe Czartoryski tiene la extraña distinción de haber sido gobernante de dos estados diferentes. Fue el presidente de facto del Consejo de Ministros de Rusia (1804-1806) y presidente del gobierno nacional polaco durante el Levantamiento de Noviembre (1830-1831).

 Viajes 
Czartoryski nació en Varsovia, y luego de una cuidadosa educación en su hogar por eminentes especialistas, en su mayoría franceses, se fue al extranjero en 1786. En Gotha, Czartoryski escuchó a Johann Wolfgang von Goethe leyendo su Iphigeneia in Tauris y conoció al digno Johann Gottfried Herder y al "pequeño gordo Christoph Martin Wieland." 

En 1789 Czartoryski visitó Gran Bretaña con su madre y estuvo presente en el juicio a Warren Hastings. En una segunda visita en 1793 conoció la aristocracia británica y estudió su constitución.

En el intervalo entre estas visitas luchó por su país durante la guerra de la Segunda partición de Polonia y también habría subsecuentemente servido para Tadeusz Kościuszko (no fue arrestado en Bruselas, en su camino a Polonia, por el gobierno austríaco en servicio de Francisco I de Austria). Tras la Tercera partición de Polonia los terrenos de Czartoryski fueron confiscados, y en mayo de 1795 Adam y su hermano menor, Konstanty Adam Czartoryski, fueron convocados a San Petersburgo.

Luego en 1795, ambos hermanos ingresaron al servicio ruso, donde Adam Jerzy se convirtió en oficial a caballo, y Konstanty Adam en guardia a pie. Catalina II de Rusia estuvo tan favorablemente impresionada por los jóvenes que les devolvió parte de sus bienes, y, a comienzos de 1796, los nombró caballeros en espera. Adam y el gran duque Alejandro, a quien ya había conocido en un baile  de la princesa Golítsyna, concibieron una fuerte "amistad intelectual" entre ellos. En la adquisición del emperador Pablo I, Czartoryski fue designado edecán de Alejandro, ahora Cesarévich, y le fue permitido volver a visitar sus fincas polacas por tres meses. En este tiempo el tono de la corte rusa era extremadamente liberal, y entusiastas humanitarios como Piotr Volkonski y Nikolái Novosíltsev tenían una gran influencia.

 Carrera diplomática 

Durante el reinado de Pablo I el príncipe Adán tuvo el favor del Zar y una amistad muy cercana con él y con la familia imperial, en diciembre de 1798 lo designó embajador en la corte de Carlos Manuel IV de Cerdeña. Para alcanzar Italia, Czartoryski se basó en que el monarca al cual estaba acreditado era un rey sin reino, por lo que el resultado de su primera misión diplomática fue un agradable viaje a través de Nápoles, en Italia, el conocimiento del idioma italiano y una cuidadosa exploración de las antigüedades de Roma. En esta etapa adquirió el famoso retrato de La dama del armiño de Leonardo da Vinci, aún hoy conservado en el Museo Czartoryski de Cracovia, fundado por su madre.

En la primavera de 1801 el nuevo emperador Alejandro I convocó a su amigo nuevamente en San Petersburgo. Czartoryski encontró a un emperador que aún sufría remordimiento por el asesinato de su padre, y una incapacidad para hacer cualquier cosa, menos hablar de religión y política en un pequeño círculo de amigos privados. Sólo le respondió a todos los remonstrantes, "hay abundancia de tiempo." El senado realizó la mayor parte del comercio actual; Piotr Vasílievich Zavadovsky, un alumno de los jesuitas, fue ministro de Educación.

 Ministro de asuntos exteriores de facto 
Alejandro I designó a Czartoryski encargado de la Academia de Vilna (3 de abril de 1803) para que pueda darle plena ejecución a sus avanzadas ideas. Era incapaz, sin embargo, de prestarle mucha atención a la educación. Desde 1804, como adjunto de asuntos exteriores, tenía el control práctico de la diplomacia rusa. Su primer acto fue protestar energéticamente contra el asesino de Luis Antonio Enrique de Borbón-Condé, duque d'Enghien (20 de marzo de 1804), e insistir en una ruptura inmediata con el gobierno de la Revolución francesa, en ese tiempo a cargo del Primer Cónsul Napoléon Bonaparte.

El 7 de junio el ministro francés, Gabriel Marie Joseph, conde de Hédouville salió de San Petersburgo; y el 11 de agosto una nota dictada por Czartoryski a Alejandro fue enviada al ministro ruso en Londres, impulsando la formación de una coalición anti francesa. Fue Czartoryski, también, quien formuló la Convención del 6 de noviembre de 1804, a través de la cual Rusia acordó colocar 115.000 hombres y Austria 235.000 hombres en el campo contra Napoleón.

Finalmente, en abril de 1805, Czartoryski firmó una alianza ofensiva-defensiva con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda de Jorge III. Pero su acto ministerial más destacado fue una conmemoración escrita en 1805, de lo contrario sin fecha, cuyo objetivo era transformar la totalidad del mapa de Europa. Rápidamente ascendió a esto: Austria y Prusia conformarían Alemania. Rusia adquiriría el Dardanelos, el Mar de Mármara, el Bósforo con Constantinopla y Corfú. Austria tendría Bosnia, Valaquia y Ragusa. Montenegro, extendido por Mostar y las Islas Jónicas, formaría un estado separado. El Reino Unido y Rusia, juntos, mantendrían el equilibrio del mundo. Sus adquisiciones en Alemania, Austria y Prusia darían acceso a la erección de un estado polaco autónomo que se extendería de Danzig (Gdansk) a las fuentes del Vístula, bajo la protección de Rusia. Este proyecto fue parcialmente realizado en tiempos más recientes, y presentaba la mejor garantía para la existencia independiente de Polonia.

 Ministro jefe 
En 1805 Czartoryski acompañó a Alejandro a Berlín y Olmütz como jefe ministro. Consideró la visita a Berlín como un error garrafal, principalmente por su profunda desconfianza de Prusia; pero Alejandro ignoró sus representaciones y en febrero de 1807 fue suplantado por Andrei Eberhard Budberg. 

Pero aunque ya no como ministro, Czartoryski continuó gozando de la confianza de Alejandro en privado, y en 1810 el emperador llanamente le admitió a Czartoryski que su política en 1805 había sido errónea y que no había hecho buen uso de sus oportunidades.

Ese mismo año Czartoryski salió de San Petersburgo para siempre; pero las relaciones entre él y Alejandro nunca mejoraron. Los amigos se encontraron de nuevo en Kalisch poco después de la firma de la alianza ruso-prusiana el 20 de febrero de 1813. Czartoryski estaba en la suite del emperador en París, en 1814, y rindió sus servicios materiales soberanos en el Congreso de Viena.

 Carrera posterior 
Todos pensaron que Czartoryski, quien había preparado el camino para el Congreso del Reino, y designado la Constitución del Reino de Polonia, sería el primer naméstnik, pero este se conformó con el título de senador palatino y una participación en la administración. 

Tras la muerte de su padre en 1823 se retiró a su castillo ancestral en Puławy; pero la Revolución de 1830 lo llevó nuevamente a la vida pública. Como presidente del gobierno provisional convocó (el 18 de diciembre de 1830) la Dieta de 1831, y tras el término de la dictadura de Chlopicki fue elegido jefe del condado supremo por 138 votos a favor y 121 en contra (30 de enero de 1831). 

El 6 de septiembre de 1831 su desaprobación de los excesos populares en Varsovia le causó su salida del gobierno luego de sacrificar la mitad de su fortuna en la causa nacional; pero a través de la insurrección no perdió su gran reputación. La energía de este estadista sexagenario era maravillosa. El 23 de agosto, Czartoryski se unió como voluntario a los cuerpos del ejército de Girolamo Ramorino, y subsecuentemente formó una confederación de las tres provincias meridionales de Kalisz, Sandomierz y Kraków. Al final de la guerra, cuando la sorpresa fue aplastada por los rusos, fue sentenciado a muerteHistorical Dictionary of Poland, 966-1945 - Books Google (en inglés) (aunque la sentencia fue luego conmutada al exilio).

Emigró a Francia, donde residió en el Hôtel Lambert de París —llamado así por una prominente figura política de la emigración polaca a Francia. 

Falleció en la residencia de campo en Montfermeil, cerca de Meaux, el 15 de julio de 1861. Dejó a dos hijos, Witold (1824-65) y Władysław Czartoryski (1828-94), y una hija, Izabela, que se casó en 1857 con Jan Działyński.

 Federación propuesta 
Entre los Levantamientos de noviembre y enero, en 1832–61, el príncipe Czartoryski apoyó la idea de resucitar una República de las Dos Naciones actualizada con los principios de la federación.  

El visionario estadista y antiguo amigo, confidente y Ministro de Asuntos Exteriores de facto del Zar de Rusia Alejandro I actuó como el "rey sin corona y Ministro de Asuntos Exteriores no reconocido" de una Polonia no existente.

Fue decepcionado por las ilusiones que tenía, como la del Congreso de Viena, en buena voluntad de Alejandro para asumir reformas, y la destilación del estudio subsecuente de algunos años, lo que fue considerado en su libro, completado en 1827 pero publicado sólo en 1830, Essai sur la diplomatie (Ensayo sobre Diplomacia). Este libro es, de acuerdo al historiador Marian Kamil Dziewanowski, indispensable para el entendimiento de muchas actividades del príncipe conducidas en la capital de Francia tras el malogrado Levantamiento polaco de noviembre de 1830. Czartoryski quería encontrar un lugar para Polonia en la Europa de aquel tiempo. Buscó el interés de los europeos occidentales en las adversidades de una nación desplazada que era, sin embargo, una parte indispensable de la estructura de Europa.

Según el lema polaco, "Por vuestra libertad y la nuestra," Czartoryski conectó esfuerzos para la independencia polaca con movimientos de otras naciones subyugadas de Europa y al este hasta el Cáucaso. Gracias a su iniciativa y generosidad privada, los emigrantes de una nación subyugada condujeron una política extranjera en una escala a menudo más amplia que la anterior República de las Dos Naciones.

Las observaciones de Czartoryski tienen un interés particular, en el Ensayo sobre Diplomacia, respecto al rol de Rusia en el mundo. Escribió que, "Habiendo extendido su influencia al sur y al oeste, y siendo inalcanzable al sur y al este por la naturaleza de las cosas, Rusia se convirtió en fuente de una constante amenaza para Europa." Argumentó que habría sido de interés ruso, en cambio, haberla rodeado con "amigo[s en vez de] esclavo[s]."  Czartoryski también identificó una amenaza futura de Prusia e impulsó la incorporación de Prusia Oriental a la resucitada Polonia.  

Ante todo, sin embargo, aspiró a reconstituir - con el apoyo francés, británico y turco - una República de las Dos Naciones federada con los checos, eslovacos, húngaros, romanos y las naciones eslavas del sur, que constituyeron después a Yugoslavia. Polonia, según su concepto, podría haber mediado en los conflictos entre Hungría y Rumania.

El plan de Czartoryski parecía alcanzable durante el período de revoluciones nacionales en 1848-49 pero fracasó debido a la falta de apoyo occidental, en intransigencia húngara hacia los checos, eslovacos y rumanos, y en el levantamiento del nacionalismo alemán. "Sin embargo," concluye Dziewanowski, "el esfuerzo del príncipe constituye un enlace [vital] [entre] el [prototipo federativo] del siglo XVI de los Jagiellón y el programa federativo-Prometeísta de Józef Piłsudski [que seguiría luego de la Primera Guerra Mundial]."

 Matrimonio y descendencia 

En 1817 el príncipe se casó con la princesa Anna Zofia Sapieha, primogénita del príncipe Aleksander Antoni Sapieha, chambelán de Napoleón Bonaparte, y la condesa Anna Zamoyska, la familia se estableció en Polonia y tuvieron los siguientes hijos: 

 Príncipe Vito Adán Czartoryski (1822-1865), se casó en 1851 con la condesa María Cecilia Grocholska (1833-1928), sin descendencia.
 Príncipe Ladislao Czartoryski (1828-1894), se casó en 1855 con María Amparo Muñoz y Borbón, I condesa de Vista-Alegre (1834-1864); una vez viudo de casó en 1872 con la princesa Margarita Adelaida de Francia (1846 -1893), con descendencia de ambos matrimonios.
 Princesa Isabel Czartoryska (1830-1899)se casó en 1857 con el conde Jan Dzialynski (1829-1880).

 Distinciones 
 Caballero de la Orden del Águila Blanca, que recibió en 1815.

 Obras 

Las principales obras de Czartoryski, como están citadas en la Encyclopædia Britannica de 1911, son Essai sur la diplomatie (Marsella, 1830); Life of J. U. Niemcewicz (París, 1860); Alexander I. et Czartoryski: correspondence... et conversations (1801-1823) (París, 1865); Memoires et correspondence avec Alex. I., con prólogo de C. de Mazade, 2 vols. (París, 1887); una traducción del inglés, Memoirs of Czartoryski, &c.'', editada por A. Gielguch, con documentos relacionados con sus negociaciones con Pitt y sus conversaciones con Palmerston en 1832 (2 vols., Londres, 1888).

Ancestros

Véase también 
 Międzymorze

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 "Príncipe Adam Georg Czartoryski" en la Enciclopedia Judía

Escritores de Polonia del siglo XVIII
Escritores de Polonia del siglo XIX
Traductores de Polonia del siglo XVIII
Traductores del francés
Traductores al polaco
Escritores en polaco
Políticos de Polonia del siglo XIX
Insurgentes del Levantamiento de Noviembre
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Traductores de Polonia del siglo XIX
Nacidos en Varsovia